

Geografia 
 Francia
 Grotta di Trois-Frères – grotta a Montesquieu-Avantès, nel dipartimento di Ariège
 Trois-Vèvres –  comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Trois-Villes – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 André Vingt-Trois – cardinale e arcivescovo cattolico francese

Altro 
 La Trois – canale televisivo della belga RTBF
 Trois Chansons – tre canzoni di Maurice Ravel per coro a cappella
 Trois couleurs: Bleu – titolo originale di Tre colori - Film blu, film del 1993 diretto da Krzysztof Kieślowski

Pagine correlate 
 Les Trois
 Trois-Évêchés
 Trois-Rivières